Trbušnica (Lazarevac), een plaats in de Servische gemeente Lazarevac
 Trbušnica (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica